Ра́шич — сербская фамилия. Известные носители:
 Рашич, Александар
 Рашич, Бранко
 Рашич, Милан
 Рашич, Милена